Змагання зі сноубордингу серед чоловіків у хафпайпі на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 14 лютого в Пхьончхані (Південна Корея).

Результати

Кваліфікація
 К — Кваліфікувався

Фінал

Джерела